Jméno Čestice mají dvě obce:
 Čestice (okres Strakonice) – městys v okrese Strakonice
 Čestice (okres Rychnov nad Kněžnou) – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou

Externí odkazy